Ben Franklin, texasi település
 Benjamin Franklin (1706–1790) amerikai politikus, tudós közkeletű beceneve